Pedro Henrique Martins (Orindiúva, 1985. november 1. –) brazil labdarúgócsatár.

Források 
Pedro Henrique adatlapja a transfermarkt.tv oldalon 

1985-ben született személyek
Brazil labdarúgók
A Paulista FC labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Fortaleza EC labdarúgói
A Santa Cruz FC labdarúgói
A CA Bragantino labdarúgói
A Rio Claro FC labdarúgói
A Volta Redonda FC labdarúgói
A Kalmar FF labdarúgói
A Guaratinguetá Futebol labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek